Hadoprionidae är en familj av ringmaskar. Hadoprionidae ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hadoprionidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Hadoprionidae